Irene ist
 Irene, ein weiblicher Vorname – siehe dort Etymologie und Namensträger

der Name folgender geowissenschaftlicher und astronomischer Objekte:
 Irene (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Irene (Simbabwe), Ort in Simbabwe
 Irene (South Dakota), Ortschaft im Clay County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Irene (Südafrika), Stadtteil von Centurion
 (14) Irene, Asteroid
 Tropischer Wirbelsturm Irene – verschiedene tropische Wirbelstürme
 Pointe Irène, Landspitze

der Name folgender Schiffe:
 Irene (Schiff, 1891), Yacht Heinrichs von Preußen
 SMS Irene, Typschiff von Kleinen Kreuzern der Kaiserlichen Marine
 Prinzess Irene, Schiff der Barbarossa-Klasse für den Reichspostdampfer-Dienst
 Irene SL, Öltanker

sowie von:
 Operation Irene, Start-Code der Schlacht von Mogadischu im Oktober 1993
 Irène (Voltaire) (1778), Tragödie von Voltaire
 Irene (Johnson) (1736), Tragödie von Samuel Johnson
 Irene (1940), US-amerikanisches Filmmusical
 Irène (2002), französischer Liebesfilm von Ivan Calbérac
 Irène (2009), französisches Filmdrama von Alain Cavalier
 Irene (Band), Twee-Indie-Popband aus Schweden

IRENE steht als Abkürzung für
 IRENE, Forschungsprojekt Für das Stromnetz der Zukunft (Integration regenerativer Energie und Elektromobilität)

Siehe auch:
 Eirene
 Irenebaude
 Irenenkirche
 Irenen-Walzer
 Villa Irene
Operation Irini

Abkürzung